Танасейчук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танасейчук, Александр Васильевич (1923—1996) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Танасейчук, Андрей Борисович (род. 1958) — российский литературовед и переводчик.